Medical Detectives ou Forensic Files é uma série de televisão norte-americana documental criminalística sobre a reconstituição de investigações. Cada episódio tem trinta minutos de duração e mostra como os métodos de investigação da ciência forense ajudam a polícia e a justiça a desvendarem a verdade em casos difíceis, aparentemente sem solução. Todos os casos exibidos nesse documentário são verídicos, recentes ou antigos, relacionados a homicídios, e também são, na maioria das vezes, casos encerrados em que os criminosos já estão cumprindo pena e em alguns casos em que os criminosos já receberam até a execução da pena de morte. Apresenta cenas levemente fortes e possui uma trilha sonora suspensiva coerente com o tema abordado, sendo a sua classificação indicativa de 12 anos.
Foi originalmente produzida nos EUA e veiculada entre os anos de 1996 e 2001 pela TLC e posteriormente reiniciada. Atualmente já chegou a mais de 400 episódios, muitos dos quais compuseram uma série de 8 dvds lançados nos EUA no ano de 2011 e divididos em assuntos, como Serial Killers, Death by Poison, etc...

Ligações externas 
 
 Página Oficial

Séries de televisão documentário dos Estados Unidos
Séries de televisão policiais dos Estados Unidos
Séries de televisão documentário da década de 1990
Séries de televisão criminais da década de 1990
Séries de televisão documentário da década de 2000
Séries de televisão criminais da década de 2000
Séries de televisão documentário da década de 2010
Séries de televisão criminais da década de 2010
Programas do TLC
Programas da truTV
Programas de televisão dos Estados Unidos  que estrearam em 1996 
Programas de televisão dos Estados Unidos  encerrados em 2011
Programas de televisão em língua inglesa